Paraguay
 San Bernardino település Cordillera megyében

 Svájc
 San Bernardino település Svájcban
 San Bernardino az A13-as autópálya egyik alagútja

 USA
 San Bernardino város Kaliforniában